Ибро има више значења:
 Ибро (Минесота)
 Ибро (Флорида)